Der Riga FC ist ein 2014 gegründeter lettischer Fußballverein aus der Stadt Riga.

Geschichte 
Der Vereinsname wurde 2014 registriert. 2015 wurde durch die Fusion vom FC Caramba Riga und Dinamo Riga eine Saison lang unter dem Namen FC Caramba/Dinamo in der dritten Liga gespielt und nach dem direkten Aufstieg in die zweite Liga sich offiziell in Riga FC umbenannt. 2016 konnte dann der Aufstieg in die höchste Spielklasse, der Virslīga, gefeiert werden.

Mit dem 3. Platz in der Saison 2017 konnte sich der Verein erstmals für die Europa League qualifizieren. In der 1. Qualifikationsrunde 2018/19 traf man auf den bulgarischen Rekordmeister ZSKA Sofia und schied im Elfmeterschießen aus.

Bekanntester Spieler ist der Kapitän und 44-fache lettische Nationalspieler Oļegs Laizāns, der seit 2016 für den Verein spielt.

In der Saison 2018 gewann der Verein unter der Leitung von Viktor Skripnik mit dem lettischen Pokal seinen ersten Titel durch einen 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen FK Ventspils sowie den Meistertitel gegen denselben Gegner zwei Spieltage vor Saisonende. Am 5. Februar 2019 gab der Verein die Trennung vom Trainer Viktor Skripnik bekannt.

Erfolge 
 Lettische Meisterschaft: 2018, 2019, 2020
 Lettischer Pokal: 2018

Platzierungen (seit 2015)

Europapokalbilanz

Weblinks 
 Offizielle Website
 Lettischer Fußball

Einzelnachweise 

Lettischer Fußballverein
Sportverein (Riga)
Gegründet 2014